Le mot trombone peut désigner :
 un trombone, un instrument de musique,
 un trombone, un petit objet métallique recourbé des deux côtés utilisé généralement pour solidariser des feuilles de papier.

Autres 
 Le coup du trombone, combinaison du jeu de dames.
 Trombone Champ, jeu vidéo sorti en 2022.